Este lista de publicações sobre o Clube de Regatas do Flamengo trata de livros, revistas e filmes relacionados ao clube.

Publicações

Livros 
 ABINADER, Marcelo. Uma viagem a 1912 - Surge o futebol do Flamengo. Ed. Águia Dourada, 2009. 

 ALENCAR, Edgar. Flamengo, força e alegria do povo. Ed. Conquista, 1971.

 ALMEIDA, Antonio Luiz Mendes de. Uma vez Flamengo.... Ed Relume Dumará, 1995.

 ALVES, Francisco. Flamengo: Um século de paixão. Ed. BR comunicação, 1995.

 ALVES, Ivan. Uma nação chamada Flamengo. Ed. Europa, 1989.

 ANDRADE, Jeferson de. Para sempre Flamengo. Ed. Irradiação Cultural, 1996.

 ÁVILA, Eduardo de. Uma Vez Flamengo, Sempre Flamengo.  Ed. Leitura, 2009.

 ARAGÃO, Cláudio. Flamengo: O mais querido. Ed. Oficina do Livro, 1995

 ASSAF, Roberto; MARTINS, Clovis. Almanaque do Flamengo. Ed. Abril. São Paulo; 2001.

 ASSAF, Roberto; MARTINS, Clovis. Fla x Flu: O Jogo do Século. Ed Letras & Expressões, 1999.

 ASSAF, Roberto; MARTINS, Clovis. Flamengo x Vasco: O clássico dos milhões. Ed. Relume Dumará, 1999.

 ASSAF, Roberto; GARCIA, Roger. Grandes Jogos do Flamengo - Da Fundação ao Hexa. Editora Panini Books, 2010. 

 AZEVEDO, Guilherme. Flamengo, 85 Anos de Glórias. Ed. Lidador, 1980.

 BRAGA, Marcio Baroukel de Souza; MATTA, Fernando Horácio da. O Futuro é Rubro-Negro. Impresso pela Gráfica Lidador, 2000.

 CARVALHO, Joaqum Vaz de. Flamengo, uma emoção inesquecível. Ed. Relume Dumará, 1995

 CASTRO, Ruy. O Vermelho e o Negro - A Pequena Grande História do Flamengo - São Paulo. Ed. DBA, Ediouro. 2001. 

 COUTINHO, Edilberto. Grandes Clubes do Futebol Brasileiro e seus Maiores Ídolos - Nação Rubro-Negra. Fundação Nestlé de Cultura. Rio de Janeiro; 1990.

 COUTINHO, Edilberto. Nação rubro-negra. Ed. Fundação Nestlé de Cultura, 1989.

 COUTINHO, Edilberto. Zelins, Flamengo Até Morrer. Ed. Fundação de Amparo à Pesquisa do RJ, 1984.

 CRUZ, Claudio; AQUINO, Wilson. Acima de Tudo Rubro Negro - Álbum de Jayme de Carvalho. Ed. Sindicado Nacional dos Editores de Livros (RJ), 2007.

 CUNHA, Loris Baena. Tua Vida e Tuas Glórias. Ed. Maanaim, 2002.

 FILHO, Mário. Histórias do Flamengo. Ed. Pongetti.

 FILHO, Mário. Histórias do Flamengo. Ed. Gernasa, 1963, 2ª edição.

 FILHO, Mário. Histórias do Flamengo. 1966, 3ª edição.

 FILHO, Pascoal Ambrósio.  6 x MENGÃO. Maquinária Editora, Rio de Janeiro; 2010. 

 FILHO, Paschoal Ambrósio. Pentatri - A História dos Cinco Tricampeonatos Cariocas do Flamengo. Maquinária Editora, 1ª edição, Rio de Janeiro; 2009. {ISBN 9788562063039}

 MANSUR, Carlos Eduardo; RIBEIRO, Luciano Cordeiro. Meu Maior Prazer. Ed. Leitura, 2009.

 MANSUR, Carlos Eduardo; RIBEIRO, Luciano Cordeiro. O Time do Meu Coração - C. R. Flamengo. Ed. Leitura, 2009.

 MONTEIRO, Rodrigo de Araújo. Torcer, Lutar, ao Inimigo Massacrar: Raça Rubro-Negra. Ed. Fundação Getúlio Vargas, 2003.

 MUHLENBERG, Arthur. Manual do rubro-negrismo racional - Rio de Janeiro-RJ. Ed. 7Letras, 2009. 

 MUHLENBERG, Arthur. Hexagerado - Rio de Janeiro-RJ. Ed. 7Letras, 2009. 

 NOVAES, Carlos Eduardo. Mengo: Uma odisséia no oriente. Ed Nórdica, 1982.

 PAES, Adelino Joaquim. Um rubro-negro pelo mundo. Ed. Pongetti, 1956.

 PENSADOR, Gabriel. Meu pequeno rubro-negro. Ed. Belas Artes, 2008. 

 PEREIRA, Luís Miguel. Bíblia do Flamengo. Ed. Almedina, São Paulo; 2010. 

 PEREIRA, Marcel. A Nação - Como e por que o Flamengo se tornou o clube com a maior torcida do Brasil. Maquinária Editora, Rio de Janeiro; 2010. 

 PIMENTEL, Luis. Flamengo Desde Menino Ed. Mauad. 

 REGO, José Lins do. Flamengo é Puro Amor. Ed. José Olympio, 2002.

 ROCHA, André; BETING, Mauro. 1981. Maquinária Editora, Rio de Janeiro; 2011. 

 RODRIGUES, Nelson; FILHO, Mário. Fla x Flu... e as multidões despertaram!. Ed. Europa, 1987.

 ROMAN, Gustavo. No campo e na moral - Flamengo campeão brasileiro de 1987; Ed. Iventura, 2012.

 SANDER, Roberto. Os dez mais do Flamengo (coleção Ídolos Imortais). Maquinária Editora, Rio de Janeiro; 2007. 

 SANTOS, Luis Eduardo Wetzel B. dos (Organizador). Ser Flamengo. Ed. Folha Seca, 2006.

 SOUZA, Ivan Cosenza de. Henfil e o urubu. Ed. 34, 1996.

 TÁVOLA, Artur da. Flamengo, 100 Anos de Paixão. Ed. Gráfica do Senado Federal, 1995.

 UNZELT, Celso. Flamengo, Rei do Rio. Ed. Globo, 2009.

 VÁRIOS AUTORES. História do Futebol Brasileiro – “Flamengo”. Ed. Rio, 1981.

 VAQUEIRO, Arturo de Oliveira Vaz. Acima de Tudo Rubro Negro - A História do Clube de Regatas do Flamengo. Editora World Press, Cabo Frio-RJ, 1ª edição, 2004.

 VAQUEIRO, Arturo de Oliveira Vaz; JÚNIOR, Celso.Acima de Tudo Rubro Negro - A História do Clube de Regatas do Flamengo. Paju Editora, Cabo Frio-RJ, 2ª edição, 2008.

 VAQUEIRO, Arturo de Oliveira Vaz; JÚNIOR, Celso. Goleiros Rubro-Negros – Heróis Esquecidos de uma Nação. Paju Editora, 2008.

 VAQUEIRO, Arturo de Oliveira Vaz; JÚNIOR, Celso. Os Maiores Jogos do C. R. Flamengo. Paju Editora, 2008.

 VAZ, Arturo; JÚNIOR, Celso; AMBÓSIO FILHO, Paschoal. 100 Anos de bola, raça e paixão - A história do futebol do Flamengo. Ed. Maquinária, Rio de Janeiro; 2012. 

 ZIRALDO. O mais querido do Brasil. Ed. Globo, 2009.

Revistas 
 Flamengo Hexacampeão Brasileiro. LANCE! (Edição Especial), 2009.
 Mengão Hexacampeão Brasileiro de 2009. PLACAR (Edição Especial), 2009.
 Fla 111 Anos – Edição Histórica. Jornal dos Sports (Edição Histórica), 2006.
 Grandes Clubes - Flamengo. LANCE! (Série Especial), 2005.
 As 100 Maiores Fotos da História do Flamengo. PLACAR (Edição Especial), 2003.
 As 10 Maiores Glórias do Mengão. LANCE! (Série Especial), 2001.
 Flamengo Tricampeão. Jornal dos Sports (Edição Especial), 2001.
 50 Times do Flamengo. PLACAR (Série Especial), 2000.
 Flamengo, Um Século de Paixão. LANCE! (Edição Especial), 1999.
 Grandes Clubes - Flamengo. LANCE! (Série Especial), 1999.
 Flamengo Até Morrer - A historia das grandes conquistas. PLACAR (Especial), 1999.
 Flamengo - 100 Anos de Glórias. PLACAR (Edição Especial), 1995.
 Fla 100 - Histórias do Flamengo. PLACAR (Edição Especial), 1995.
 Série Grandes Reportagens de Placar - Flamengo. RGE, nº 4, 1971.

Documentários 
 Fla x Flu - 40 Minutos Antes do Nada (2013). Direção: Renato Terra.
 Flamengo Hexa - 100 Anos de Futebol (2011). Som Livre - Produto Oficial do CRF.
 Flamengo Hexacampeão Brasileiro 2009 (2010). Globo Marcas.
 Flamengo Campeão Brasileiro - Os Bastidores do Hexa (2009). Documentário Sportv - Futvideos.
 Flamengo: "Viva o Povo Rubro-Negro!" (2009). Documentário ESPN - Futvideos,
 A História do Flamengo, Tudo sobre suas conquistas Estaduais (2009). Documentário Sportv - Futvideos.
 Penta Tri - A hegemonia (2009). Fla Filmes, Direção: Rafhael Vieira e Gabriel Mendes.
 Vamos Flamengo - Carioca 2008 (2008). Direção: Raphael Vieira - Fla Filmes.
 Conte Comigo Mengão - Carioca 2007 (2008). Direção: Pedro Asbeg e Raphael Vieira - Fla Filmes.
 É Campeão - Copa do Brasil 2006 (2008). Direção: Raphael Vieira - Fla Filmes.
 Heróis de uma Nação – O maior time rubro-negro de todos os tempos (2007). Direção: Eduardo Leite e Marcelo Camargo.
 Flamengo - Um Século de Paixão (1995). TV Cultura - Simily Vídeo.
 Flamengo, Paixão (1980) - Direção: David Neves.

Ligações externas 
 Biblioteca sobre o Flamengo

Publicacoes
Flamengo